Это список знаменосцев, которые представляли Доминиканскую Республику на Олимпийских играх.

Знаменосцы несут национальный флаг своей страны на церемонии открытия Олимпийских игр.

См. также 
 Доминиканская Республика на Олимпийских играх

Примечания 

Списки:Доминиканская Республика